Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1975, facente parte del Virginia Slims Circuit 1975, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Margaret Court 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Margaret Court (finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Martina Navrátilová (semifinali)

 Assente
 Assente
 Sue Stap (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1975